Universidade Livre de Berlim, em alemão: Freie Universität Berlin
Fu (mitologia), personagem da mitologia chinesa
"FU", canção de Miley Cyrus e French Montana, de seu álbum Bangerz (2013)

Desambiguações de siglas